Лермонтовка — название населённых пунктов:
 
 Лермонтовка — село в Тамбовском районе Амурской области.
 Лермонтовка — исчезнувшее село в Белогорском районе Крыма.
 Лермонтовка — село в Поронайском районе Сахалинской области.
 Лермонтовка — село в Бикинском районе Хабаровского края.